Zagrosia može označavati
 Zagrosia (Animalia) Descamps, 1967, rod kukca ravnokrilca iz porodice Dericorythidae.
 Zagrosia (Plantae), rod jednosupnica iz porodice Asparagaceae.